Esta é uma lista de cidades e vilas do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos.

Lista de cidades

Ver também 

 Lista de cidades dos Estados Unidos
 Listas de cidades por estado americano

Massachussets
Cidade